

Nom de famille 

 Elliott Belgrave (1931-), juge barbadien, ancien gouverneur général de la Barbade ;
 Marcus Belgrave (1936-2015), trompettiste de jazz américain ;
 Valerie Belgrave (1946-2016), artiste, peintre et auteure trinidadienne.

Toponymie 
 Belgrave Road, avenue de la ville de Londres, Royaume-Uni ;
 Belgrave Square, place de la ville de Londres, Royaume-Uni.

Autres 
 Château Belgrave, domaine viticole à Saint-Laurent-Médoc en Gironde ;
 , groupe de musique pop canadien, fondé en 2009 ;
 , album du groupe de musique éponyme, sorti en 2011 ;
 , constructeur automobile britannique.